Klit kan henvise til flere emner:
 Klit – Inden for geografi, en bakke af sand dannet af vindens bevægelser
 Indlandsklit (flertydig)
 Klit (roman) (eng: Dune) – En science fiction roman skrevet af Frank Herbert, udgivet 1965.

"Klit" ses også undertiden som kortform af klitoris.